Молодіжний чемпіонат світу з хокею із шайбою 1998 () — 22-ий чемпіонат світу з хокею серед молодіжних команд, який відбувався у Фінляндії з 26 грудня 1997 року по 4 січня 1998 року. 

Формат турніру змінився: на першому етапі у двох групах виявляли вісім збірних, які у плей-оф розіграють звання чемпіона світу, інші дві збірні у втішному раунді виявляли невдаху чемпіонату, що покине Групу А.

Група А

Група А 
Підсумкова таблиця

Результати

Група В 
Підсумкова таблиця

Результати

Плей-оф 
Втішний раунд

Фінальний раунд

Бомбардири

Нагороди 
Найкращі гравці, обрані дирекцією ІІХФ
Найкращий воротар:  Давид Ебішер
Найкращий захисник:  Павел Скрбек
Найкращий нападник:  Оллі Йокінен
Команда усіх зірок, обрана ЗМІ
Воротар:  Давид Ебішер
Захисники:  П'єр Гедін —  Андрій Марков
Нападники:  Максим Балмочних —  Оллі Йокінен —  Ееро Сомервуорі

Підсумкова таблиця

Група В 
Матчі відбулись 28 грудня - 4 січня у польських містах Сосновець та Тихи.

Попередній раунд 
Група A

Група B

Фінальний раунд 

 вийшла до Групи А.

Втішний раунд
  –  6–4
  –  3–4 ОТ
  –  4–1

 вибула до Групи C.

Група С 
Матчі відбулись 28 грудня - 1 січня у естонських містах Таллінн та Кохтла-Ярве.

Попередній раунд 
Група A

Група B

Фінальний раунд 
7-е місце: 7 - 5 
5-е місце: 3 - 2 
3-є місце: 4 - 2 
1-е місце: 6 - 4 

 вийшла до Групи B,  вибула до Групи D.

Група D 
Матчі пройшли у Каунасі та Електренаї (Литва) 30 грудня - 3 січня.

Попередній раунд 
Група A

Група B

Фінальний раунд 
7-е місце: 11 - 0 
5-е місце: 6 - 4 
3-є місце: СР Югославія 9 - 0 
1-е місце: Литва 6 - 3 

 Литва вийшла до Групи C.

Посилання 
 Архів  
 МЧ на hokej 
 Історія молодіжних чемпіонатів світу з хокею з шайбою  
 Бомбардири  
 Команда усіх зірок  

Чемпіонат світу з хокею із шайбою серед молодіжних команд
1997 у хокеї з шайбою
1998 у хокеї з шайбою
Грудень 1997
Січень 1998
Хокейні змагання у Гельсінкі
Спорт у Гямеенлінні